Europamesterskabet i håndbold for mænd 2018 var den 13. udgave af EM i håndbold for mænd arrangeret af European Handball Federation. Slutrunden med deltagelse af 16 hold blev spillet i Kroatien, der blev valgt som værtsland på EHF's kongres i Dublin den 20. september 2014.

Spillesteder

Seedingen 

Seedingen blev annonceret 19. juni 2017.

Indledende gruppespil

Gruppe A 
Kampene i gruppe A blev spillet i Split.

Gruppe B 
Kampene i gruppe B blev spillet i Porec.

Gruppe C 
Kampene i gruppe C blev spillet i Zagreb.

Gruppe D 
Kampene i gruppe D blev spillet i Varazdin.

Mellemrunde 
Top 3 i hver af de indledende puljer går videre til mellemrunden, hvor man møder top 3 fra sin parallelpulje. Nr. 1-2 i hver mellemrunde går videre til semifinalerne. Treerne spiller om femtepladsen.

Gruppe I 
Kampene i gruppe 1 blev spillet i Zagreb. I denne gruppe mødtes top 3 fra den indledende gruppe A og gruppe B.

Gruppe II 
Kampene i gruppe 2 blev spillet i Varaždin. I denne gruppe mødtes top 3 fra den indledende gruppe C og gruppe D.

Slutspil

Semifinaler

Femteplads

Bronzekamp

Finalekamp

Rangering og statistik

All Star Team

Kilde:

Spiller awards

Statistik

Topmålscorerer

Kilde: Sportresult

Topmålmænd

Kilde: Sportresult

Se også 
 Kvalifikation til EM i håndbold 2018 (mænd)

Kilder / eksterne henvisninger 

Håndbold i 2018
2018 (mænd)
Håndbold i Kroatien
|}